Карбид стронция — бинарное неорганическое соединение стронция и углерода с формулой SrС, чёрные кристаллы.

Получение 

 Спеканием оксида или карбоната стронция с углём:

Физические свойства 

Карбид стронция образует кристаллы тетрагональной сингонии, пространственная группа I 4/mmm, параметры ячейки a = 0,411 нм, c = 0,668 нм, Z = 2.

Химические свойства 

 Карбид стронция реагирует при нагревании с галогенами, кислородом, азотом:

 Взаимодействует с водой:

 и кислотами

Литература 
 
 
 

С